Чемпионат мира по шоссейным велогонкам 2009 года проходил в Швейцарии, в городе Мендризио, с 23 сентября по 27 сентября 2009. В рамках чемпионата проводились шоссейные групповые гонки и индивидуальные гонки на время с раздельного старта среди мужской элиты, женской элиты и мужчин в возрасте до 23 лет.

Медальный зачёт

Результаты чемпионата

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата

2009
2009 год в велоспорте